

Personnes 

 Désirée van Welsum, économiste.

Toponymie 

 Welsum, hameau de la commune néerlandaise de Dalfsen.
 Welsum, village de la commune néerlandaise d'Olst-Wijhe.